Världsmästerskapet i ishockey för damer 2019 var den 19:e upplagan av turneringen och avgjordes i Finland den 4 till 14 april beträffande toppdivisionen. Det var första gången som toppdivisionen innehöll tio lag vilket beslutades i maj 2017. 
USA vann sin femte VM-titel i rad och nionde totalt genom finalseger efter straffslag mot värdlandet Finland, som annars passerade en milstolpe genom att nå sin första final någonsin efter vinst i semifinalen mot Kanada, som missade sin första final någonsin. Kanada vann dock brons efter storseger med hela 7–0 mot Ryssland i matchen om tredjepris.

De lägre divisionerna av VM 2019 spelades på andra platser och under andra tidpunkter.

 Division I, grupp A spelades i Budapest, Ungern under perioden 7–13 april 2019.
 Division I, grupp B spelades i Peking, Kina under perioden 6–12 april 2019.
 Division II, grupp A spelades i Dumfries, Storbritannien under perioden 2–8 april 2019.
 Division II, grupp B spelades i Brașov, Rumänien under perioden 1–7 april 2019.
 Division II, B-kval spelades i Kapstaden, Sydafrika under perioden 13–18 januari 2019.

Toppdivisionen 
Turneringen spelas i Esbo 4–14 april 2019.

Deltagande lag
Grupp A
 – värd
 

Grupp B

 – uppflyttat från Division I, grupp A, 2017
 – uppflyttat från Division I, grupp A, 2018

Gruppspel

''Alla tidsangivelser nedan är lokala och motsvaras av UTC +3.

Grupp A

Matchresultat

Grupp B

Matchresultat

Slutspel

Slutspelsträd

Match om 9:e plats

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

TV-sändningar 
I Sverige följdes matcherna i SVT.

Division I

Grupp A 
Turneringen spelades i Budapest, Ungern under perioden 7–13 april 2019.

Sluttabell

Grupp B 
Turneringen spelades i Peking, Kina under perioden 6–12 april 2019.

Sluttabell

Division II

Grupp A 
Turneringen spelades i Dumfries, Storbritannien under perioden 2–8 april 2019.

Sluttabell

Grupp B 
Turneringen spelades i Brașov, Rumänien under perioden 1–7 april 2019.

Sluttabell

Grupp B-kval 
Turneringen spelades i Kapstaden, Sydafrika under perioden 13–18 januari 2019.

Sluttabell

Källor

Fotnoter 

2019 i Finland
Ishockey i Finland
Ishockeysäsongen 2018/2019
2019
Internationella sportevenemang i Finland